Giorgio Scarpati (1908-1987) – pittore e illustratore italiano
 Giulio Scarpati (1956) – attore italiano
 Massimo Scarpati (1942) – apneista italiano